Norrlången kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norrlången, Småland, sjö i Hultsfreds kommun,  (6,28 ha)
Norrlången, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (40,3 ha)
Norrlången, Södermanland, sjö i Eskilstuna kommun,  (27,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn